Japońskie słowo . Często jest używane do opisywania części miast (dzielnic), położenia budynków (takich jak szpitale, poczty lub stacje kolejowe i metra), może również dotyczyć położenia linii kolejowych i dróg.

 Chūō – miasto w Japonii w prefekturze Yamanashi
 Chūō – dzielnica Tokio
 Chūō – dzielnica Osaki
 Chūō – dzielnica Sapporo
 Chūō – dzielnica Saitamy
 Chūō – dzielnica Chiby
 Chūō – dzielnica Sagamihary
 Chūō – dzielnica Niigaty
 Chūō – dzielnica Kobe
 Chūō – dzielnica Fukuoki
 Chūō – dzielnica Kumamoto
 Autostrada Chūō – autostrada w Japonii
 Linia Chūō – magistrala kolejowa w Japonii
 Uniwersytet Chūō – Uniwersytet w Tokio